

Красногвардійський район — муніципальний район, Адигея
 Красногвардійський район — муніципальний район, Бєлгородська область
 Красногвардійський район — колишній муніципальний район, Ставропольський край (1924-2020)

Красногвардійський район — район, Автономна Республіка Крим

Див. також 
 Червоногвардійський район